Bonesteel steht für:

 Bonesteel (South Dakota), Stadt im Gregory County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Bonesteel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hartwell Bonesteel, Jr., (1885–1964), US-amerikanischer Offizier, General der US-Army
 Charles H. Bonesteel III (1909–1977), US-amerikanischer Offizier, General der US-Army
 Georgia Bonesteel (* 1936), US-amerikanische Textil-Künstlerin

Siehe auch:
 Bonestell